Madeja ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Madeja (* 1949), deutscher Professor für Betriebswirtschaft 
 Günter Madeja (* 1939), ehemaliger Fußballspieler in der DDR
 Kurt Madeja (1924–2002), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Michael Madeja (* 1962), deutscher Neurowissenschaftler
 Uwe Madeja (* 1959), deutscher Kanute aus der DDR